Toponímia:
 Rocamora (Argençola), nucli del municipi d'Argençola, comarca de l'Anoia
 La Granja de Rocamora, municipi del País Valencià, al Baix Segura
 Vescomtat de Rocamora
 Edificis:
 Castell de Rocamora (Montferri), situat a Montferri, Alt Camp
 Castell de Rocamora, prop de Rocamora d'Argençola, Anoia
 Mare de Déu de Rocamora, ermita romànica situada al municipi de Sopeira, comarca de la Ribagorça, a la Franja de Ponent
 Biografies:
 Jaume Rocamora i Cardona
 Joan Rocamora i Cuatrecasas (Barcelona 1914 - Buenos Aires 2003) fou un metge català. Estudià medicina a la Universitat de Barcelona i milità a Esquerra
 Manuel Rocamora, diversos personatges
 Pere Rocamora Pacheco (Coix, 1922 - Barcelona, 2012), futbolista valencià 
 Ramir Rocamora i Bernat (Reus, 1877), escultor català 
 Miscel·lània: Rocamora Teatre, companyia de teatre